Kabara steht für:
 Kabara, eine Insel im Pazifik
 Kabara (Mali), eine kleine Stadt in Mali